AIM poate fi:

 Active Information Media  (fost roaim), publicație online în limba Română
 Agenția de Investigații Media, publicație online din România
 AIM-9 Sidewinder, rachetă aer-aer
 AIM-120 AMRAAM, rachetă aer-aer
 Autorizația Integrată de Mediu